Done with Mirrors — восьмой студийный альбом американской рок-группы Aerosmith, был издан в ноябре 1985 года. Диск ознаменовал возвращение в группу гитаристов Джо Перри и Брэда Уитфорда, покинувших коллектив в 1979 и 1981 годах соответственно. Кроме того, это был первый альбом «Смитов» на новом лейбле — Geffen Records.

Джоуи Крамер, который был гостем на шоу VH1 Classic, выразил свою неприязнь к альбому, утверждая, что: «группа так и не довела его „до ума“». Джо Перри так же пренебрежительно высказался о пластинке, заявив, что ему: «действительно не нравится этот альбом».

В названии альбома заложен двойной смысл, как в отношении иллюзий, которые «делаются с зеркалами» () — намёк на реверсную обложку, так и в отказе музыкантов от употребления наркотиков, таких как кокаин, который традиционно употребляют с поверхности зеркала (делают с зеркалом — игра слов).

Список композиций

Участники записи 

Aerosmith
 Стивен Тайлер — вокал
 Джо Перри — гитара, бэк-вокал
 Брэд Уитфорд — гитара
 Том Хэмилтон — бас-гитара
 Джоуи Крамер — ударные

технический персонал
  — продюсер
 Джефф Хендриксон — звукорежиссёр
 Том Сайз — 1-й ассистент звукорежиссёра
 Гэри Риндфус — 2-й ассистент звукорежиссёра
 Стэн Катаяма — 3-й ассистент звукорежиссёра
  — аналоговый мастеринг-инженер
  — цифровой мастеринг-инженер
 Джоан Паркер — координатор производственного процесса
 Джей Форчун — сборщик оборудования группы № 1
 Тоби Фрэнсис — сборщик оборудования группы № 2
 Патрик О’Нил — сборщик оборудования группы № 3
  — концепция обложки пластинки
 Норман Мур — художественное оформление и дизайн
 Джим Ши — фотограф

Хит-парады 
Альбом

Синглы

Сертификация

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Done With Mirrors lyrics

Альбомы Aerosmith
Альбомы Geffen Records